Nassauer steht für:

 umgangssprachlich für einen Schmarotzer oder Parasiten, siehe Nassauer
 einen Einwohner eines geographischen Objekts namens Nassau
 (in Teilen des deutschen Sprachraumes) einen Regen-Schauer

Nassauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Nassauer (* 1982), deutsche Soziologin
 Ernst Nassauer (1901–1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gudrun Nassauer (* 1981), deutsche katholische Theologin
 Hartmut Nassauer (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Max Nassauer (1869–1931), deutscher Gynäkologe und Schriftsteller
 Otfried Nassauer (1956–2020), deutscher Journalist und Friedensforscher